Jah steht für:
 Jaah, die Mutter des ägyptischen Pharaos Mentuhotep Nebhepetre
 Iah (ägyptische Mythologie), eine ägyptische Gottheit
 Jah () oder Ja (), hebräische Kurzform der Gottesbezeichnung JHWH, siehe auch Halleluja
 Jah, [dʒaː] vor allem in der Rastafari-Religion und der Reggae-Musik gebräuchliche Form dieser hebräischen Gottesbezeichnung

Jah ist der Name folgender Personen:
 Jah Cure (* 1978), jamaikanischer Reggaemusiker
 Tiken Jah Fakoly (* 1968), ivorischer Musiker
 Jah Mason (* 1972), jamaikanischer Musiker
 Jah Meek (* 1971), jamaikanischer Reggae-Sänger
 Omar Jah, gambischer Islamwissenschaftler und Hochschullehrer
 Titiyo Yambalu Felicia Jah (* 1967), schwedische Sängerin
 Jah Wobble (* 1958), britischer Musiker und Musikproduzent
 Asman Jah (1839–1898), Adeliger und Mit-Regent, Mitglied des Kronrats und Dīwān (1887–1893)
 Asaf Jah I. (1671–1748), Gouverneur des Dekkan und Begründer der Dynastie, die den Fürstenstaat Hyderabad (bis 1948) beherrschte
 Asaf Jah II. (1734–1803), über 40 Jahre der Herrscher des Gebiets des indischen Dekkan, das zum Fürstenstaat Hyderabad wurde

jah steht für:
 Jah Hut (Sprache) (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache der  Jah Hut (Ethnie) auf der malaiischen Halbinsel

JAH steht für:
 Hartsfield Heliport, IATA-Code des Flughafens in Atlanta, Georgia
 Journal of African History, wissenschaftliches Magazin

Siehe auch:
 YAH

Abkürzung